Торрадо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Торрадо, Херардо (род. 1979) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Дортикос Торрадо, Освальдо (1919—1983) — кубинский политический деятель.